Софья Имангалиевна Тасмагамбетова (; род. 2 февраля 1983; , Казахская ССР) — казахстанский художник-постановщик, , заслуженный деятель Казахстана (2019).

Биография 
Софья Имангалиевна Тасмагамбетова родилась 2 февраля 1983 года в Алма-Ате.

С 1999 по 2000 годы училась в колледже искусств и дизайна в Челси.

В 2004 году окончила Мидлсекский университет по специальности «Дизайн интерьера».

В 2007 году окончила Национальную академию искусств имени Жургенова по специальности «изобразительное искусство» в мастерскую театрального художника Павла Геннадьевича Драгунова.

Карьера 
В 2011 году выступила в качестве художника-постановщика мюзикла «Восточная сказка» в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества им. Г. Мусрепова (Алматы).

С 2012 года — художник-постановщик театральных проектов Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая.

Работы художника-постановщика, художника по костюмам 
В качестве художника-постановщика и художника по костюмам выступали несколько спектаклей в театрах России, Казахстана и Европы.

Награды и звания 
 2019 — Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года награждена почётным званием «Заслуженный деятель Республики Казахстан» за лучшую работу художника-постановщика из рук президента Республики Казахстан в Акорде.

Семья 
 Отец — Имангали Тасмагамбетов (род. 1956) — государственный и политический деятель Республики Казахстан, доктор политических наук. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан.
 Мать — Беккулова Клара Даумовна (род. 1957), по профессии — учитель.

Примечания 

Выпускники Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова
Персоналии:Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая
Выпускники Мидлсекского университета